Wacław Zawadzki (1894–1933) – urzędnik, działacz niepodległościowy, 16 marca 1937 pośmiertnie odznaczony Krzyżem Niepodległości
 Wacław Zawadzki (1897–1919) – podporucznik piechoty Wojska Polskiego, harcerz, pośmiertnie odznaczony Krzyżem Niepodległości z Mieczami
 Wacław Zawadzki – podporucznik piechoty Wojska Polskiego, 28 lutego 1922 pośmiertnie odznaczony Orderem Virtuti Militari
 Wacław Zawadzki vel Józef Lewin-Łaski (1899–1978) – literat, bibliofil, historyk, członek Komitetu Obrony Robotników

Uwagi

Przypisy